

Персоналії 
 Ваган Галлан — командарм.
 Жерар Галлан (, нар. 2 вересня 1963, Саммерсайд) — колишній канадський хокеїст.

Топонім 
 Сан-Галлан — острів у Іка (регіон).